Can Prades (Cànoves i Samalús), masia al Vallès Oriental
Can Prades (Cornellà de Terri), masia al Pla d'Estany